Ги́нцбург — вариант еврейской фамилии Гинзбург.

Известные носители 
 
 Гинцбург, Гораций Осипович (1833—1909) — купец первой гильдии, барон, банкир и меценат, сын Е. Г. Гинцбурга.
 Гинцбург, Давид Горациевич (1857—1910) — барон, востоковед-арабист, писатель, сын Г. О. Гинцбурга.
 Гинцбург, Евзель Гавриилович (1812—1878) — русский финансист и откупщик, еврейский общественный деятель, первый барон из рода Гинцбургов.
 Гинцбург, Илья Яковлевич (1859—1939) — русский и советский скульптор и педагог.
 Гинцбург, Мордехай Аарон (1795—1846) — еврейский писатель и переводчик.
 Гинцбург, Николай Семёнович (1867 — после 1932) — автор классических переводов Горация на русский язык.
 Гинцбург, Николас де (1904—1981) — американский актёр и продюсер, журналист, редактор.
 Гинцбург, Рауль Исаакович (1882—?) — русский журналист.

См. также 
 Гинзбург
 Гинзберг